Anton Dmitrievič Vološin, tecnico del suono russo
Augustin Vološin, politico e presbitero ruteno
Leonid Anatol'evič Vološin, lunghista e triplista russo
Maksimilian Aleksandrovič Vološin, poeta russo